Ампару ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 2078 человек на 2006 год. Занимает площадь 121,983 км². Плотность населения — 17,0 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 5.559.606,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.793,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,603 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BSH.

Муниципалитеты штата Параиба